Il doppio degli Internazionali di Tennis di San Marino 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Jordi Arrese e Andrew Kratzmann erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Pablo Albano e Lucas Arnold hanno battuto in finale 6–1, 6–3 Mariano Hood e Sebastián Prieto.

Teste di serie
 Libor Pimek /  Byron Talbot (semifinali)
 Jiří Novák /  David Rikl (quarti di finale)
 David Adams /  Gábor Köves (quarti di finale)
 John-Laffnie de Jager /  David Ekerot (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Internazionali di Tennis di San Marino 1996
ATP Tour 1996